Ženská čtyřhra Brisbane International 2017 probíhala v první polovině ledna 2017, jakožto úvodní událost kategorie Premier v sezóně. Do deblové soutěže brisbaneského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájkyněmi titulu byly Martina Hingisová a Sania Mirzaová, které na turnaji nestartovaly společně. Švýcarka Hingisová do turnaje vůbec nezasáhla a spoluhráčkou Indky Mirzaové se stala americká tenistka Bethanie Matteková-Sandsová.

Vítězem se stal nejvýše nasazený pár Bethanie Matteková-Sandsová a Sania Mirzaová, který ve finále zdolal ruské turnajové dvojky Jekatěrinu Makarovovou s Jelenu Vesninovou výsledkem 6–2 a 6–3. Vítězstvím v turnaji přenechala Mirzaová po 91 týdnech pozici světové jedničky v ženské čtyřhře na žebříčku WTA Mattekové-Sandsové, jež se stala historicky 34. ženou v čele klasifikace a 10. ze Spojených států. Šťastná Američanka k pozici nové královny poznamenala: „Cítím se, jako bych přebírala korunu pro Miss World.“

Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů, rozdělily si částku 46 796 dolarů a získaly sedmou společnou trofej, první od ledna 2015, kdy triumfovaly v jiném australském městě Sydney. Matteková-Sandsová vybojovala dvacátý třetí deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Mirzaovou to bylo čtyřicáté první takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Sania Mirzaová (vítězky)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (finále)
  Abigail Spearsová /  Katarina Srebotniková (semifinále)
  Andreja Klepačová /  María José Martínezová Sánchezová ''(čtvrtfinále)

 Pavouk 

{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

|team-width=175

| RD1-seed01=1
| RD1-team01=   S Mirza
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= A Cornet   E Mertens
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= K Bondarenko   J Putinceva
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=0
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= I-C Begu   D Kasatkina
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= A Klepač  
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06=   K Peschke
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= S Su-wej   L Siegemund
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=
| RD1-team08= C McHale  A Muhammad
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=
| RD1-team09= I Falconi   S Rogers
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=[10]
| RD1-seed10=
| RD1-team10= O Kalašnikova   A Krunić
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=[8]

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= A Barty   C Dellacqua
| RD1-score11-1=77
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=[17]
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= A Spears   K Srebotnik
| RD1-score12-1=65
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=[19]

| RD1-seed13=
| RD1-team13= S Errani   E Svitolina
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=[5]
| RD1-seed14=
| RD1-team14= S Stosur   Č Šuaj
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=[10]

| RD1-seed15=
| RD1-team15= D Jurak   An Rodionova
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= J Makarova  J Vesnina
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2='''6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Brisbane International 2017